Річка:
 Лип'янка — права притока Орелі
Села:
 Лип'янка — Полтавська область, Карлівський район
 Лип'янка — Харківська область, Красноградський район
 Лип'янка — Черкаська область, Шполянський район

Див. також 
 Суха Лип'янка